Накитль — название населённых пунктов в России:
 Накитль — село в Хунзахском районе Дагестана.
 Накитль — село в Шамильском районе Дагестана.